Municipio de Huff puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Huff (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Huff (condado de Spencer, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Spencer.